CEJ, sigle composé des trois lettres C, E et J, peut faire référence à :
  ;
 Centre d'études japonaises, à Liège ;
 Centre européen du judaïsme, à Paris ;
 Correction des eaux du Jura, en Suisse ;
 Centre européen de la jeunesse, une institution du Conseil de l'Europe qui possède une implantation à Strasbourg et une autre à Budapest ;
 Conférence des écoles de journalisme, en France ;
 Contrat enfance jeunesse, de la Caisse d'allocations familiales en France ;
 Contrat d’engagement jeune, un dispositif d'insertion en France.

CEJ est un code qui peut faire référence à :
 Chernihiv (Chernigov), en Ukraine, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports